George Hay (1. hrabia Kinnoull)
 George Hay (2. hrabia Kinnoull)
 George Hay (3. hrabia Kinnoull)
 George Hay (5. hrabia Kinnoull)
 George Hay (8. hrabia Kinnoull)
 George Hay (1715–1778)
 George Hay (hokeista)